La pierre courcoulée est le nom de plusieurs sites mégalithiques en France :
 dolmen de la pierre courcoulée, Les Ventes, Eure
 dolmen de la pierre courcoulée, Landéan, Ille-et-Vilaine

Références